Semënovskij
 Isola di Semënov – una delle più piccole isole del gruppo delle Ljachov
 Reggimento Semënovskij – uno dei due più antichi reggimenti di guardie dell'esercito imperiale russo
 Semënovskij rajon – rajon dell'Oblast' di Nižnij Novgorod, nella Russia europea

Pagine correlate 

 Semënov